DR Kongo
 Mongala (pokrajina)
 Mongala (rijeka)